

Persone 
 Aleksis Kivi (1834-1872) – scrittore e drammaturgo finlandese
 Antero Kivi (1904-1981) – lanciatore del disco finlandese
 Juha Kivi (1964) – saltatore in lungo finlandese
 Kalju Kivi (1951) – artista e scenografo estone
 Maarja Kivi (1986) – cantante estone
 Signe Kivi (1957) – artista e politica estone

Altro 
 4181 Kivi – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Kiwi